Saulorn ist der Ortsname von

 Saulorn (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Saulorn (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern